Die Citi Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis zum 4. August 2013 in Washington, D.C., stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Kitzbühel der Bet-at-home Cup Kitzbühel gespielt, der jedoch im Gegensatz zu den Citi Open, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehört, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehört. In Washington fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2013 statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Ukrainer Oleksandr Dolhopolow, der in diesem Jahr an Position neun gesetzt war und in der zweiten Runde ausschied. Im Finale setzte sich Juan Martín del Potro gegen John Isner durch. Im Doppel gewannen im letzten Treat Conrad Huey und Dominic Inglot den Titel. Auch sie nahmen in diesem Jahr am Turnier teil und scheiterten im Halbfinale an den späteren Siegern Julien Benneteau und Nenad Zimonjić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2013 fand am 27. und 28. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Citi Open 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Washington, D.C.